Sydenham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Sydenham (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Londynie
 Sydenham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Sydenham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Sydenham – miejscowość w Australii
 Sydenham Damerel – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon